Wymann ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Wymann (1858–1923), Schweizer Politiker
 Alfred Wymann (1922–2011), Schweizer Bildhauer
 Eduard Wymann (1870–1956), Schweizer Priester, Staatsarchivar und Historiker
 Otto Wymann (1886–1954), Schweizer Politiker